Липси может означать:

 Липси — остров архипелага Додекадес (Южные Спорады).
 Ричард Липси — канадский экономист.
 Морис Липси — французский скульптор-абстракционист.
 Липси (от латинского названия Лейпцига — Lipsia)  — танец, созданный в ГДР в 1959 г. и пропагандируемый в противовес рок-н-роллу и другим западным танцам.